Jay Howard (* 16. Februar 1981 in Basildon) ist ein britischer Rennfahrer. Er wurde 2006 Meister der Indy Pro Series. Von 2008 bis 2011 sowie 2017 und 2018 trat er zu einzelnen Rennen der IndyCar Series an.

Karriere 
Wie die meisten Motorsportler begann Howard seine Karriere im Kartsport, in dem er von 1993 bis 2002 aktiv war. Auch später kehrte er zu einzelnen Rennen in den Kartsport zurück. Nachdem er 2002 in der britischen Formel Ford Wintermeisterschaft seine ersten Erfahrungen im Formelsport gemacht hatte, trat er außerdem in der britischen Formel Ford Juniorenmeisterschaft an und wurde 16. in der Gesamtwertung. Im folgenden Winter gewann der Brite mit dem Meistertitel der britischen Formel Renault Winterserie seine erste Meisterschaft. Anschließend wurde er 2003 Vierter in der Scholarship Class der britischen Formel Ford.

2004 verließ Howard Europa und wechselte nach Nordamerika in die US-amerikanische Formel Ford, in der er zu zwei Rennen antrat und eines davon für sich entschied. 2005 bestritt er die komplette Saison in der US-amerikanischen Formel Ford und gewann mit neun Siegen bei zwölf Rennen den Meistertitel. 2005 wechselte er in die Indy Pro Series zu Sam Schmidt Motorsports. Der Brite siegte bei zwei Rennen und gewann den Meistertitel mit knappen Vorsprung vor Jonathan Klein. 2007 nahm er nur an den ersten drei Rennen der Indy Pro Series teil und belegte am Saisonende den 28. Gesamtrang.

2008 wurde Howard von Roth Racing für die IndyCar Series verpflichtet und musste für sein Engagement keine Sponsorengelder mitbringen. Allerdings wurde er nach vier Rennen durch John Andretti ersetzt. Im weiteren Verlauf der Saison durfte er an einem weiteren Rennen teilnehmen. In der Meisterschaft belegte er den 28. Platz. 2009 kehrte er in die Indy Pro Series, die inzwischen in Indy Lights umbenannt worden war, zurück. Für das neue Team PBIR startend war ein vierter Platz seine beste Platzierung. Nach fünf Rennen wurde er durch Pablo Donoso und Richard Philippe, die beide über mehr Sponsorengelder verfügten, ersetzt und belegte am Saisonende den 21. Gesamtrang. 2010 nahm er für Sarah Fisher Racing startend an fünf Rennen der IndyCar Series teil. Er konnte sich einmal nicht qualifizieren und kam bei den anderen Rennen nicht ins Ziel. Am Ende der Saison belegte er den 31. Gesamtrang. 2011 nahm Howard für Sam Schmidt Motorsports an einigen Rennen teil. Er wurde 40. im Gesamtklassement.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der IndyCar Series 

(Legende)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website von Jay Howard
 Karrierestatistik von Jay Howard (englisch)

IndyCar-Rennfahrer
Rennfahrer (Vereinigtes Königreich)
Brite
Geboren 1981
Mann
Rennfahrer des Indianapolis 500